

Patronyme 

Le nom de Beaudry est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Éric Beaudry, membre du groupe de musique québécois La Bottine souriante ;
 Jean Beaudry (1947-), scénariste et réalisateur québécois ;
 Jean-Louis Beaudry (1809-1886), homme politique canadien, maire de Montréal de 1862 à 1866, de 1877 à 1879 et de 1881 à 1885 ;
 Marcel Beaudry (1933–2012), président de la Commission de la capitale nationale de 1992 à 2006 ;
 Olivier Beaudry (1977-), karatéka français ;
  Pierre Beaudry (1774-1848), commerçant montréalais. La rue Beaudry de Montréal est nommée en son honneur ;
 Prudent Beaudry (1816-1893), homme politique américain d'origine canadienne-française, maire de Los Angeles de 1874 à 1876 ;
 Roland Beaudry (1906-1964), éditeur, journaliste, publicitaire et homme politique québécois ;
 Roméo Beaudry (1882-1932), producteur, auteur et musicien québécois ;
 Sarah Beaudry (1994-), biathlète canadienne.
 Tina Beaudry-Mellor, femme politique provinciale de la Saskatchewan
 Yvonne Beaudry (1875-1947), infirmière en chef québécoise.

Toponyme 

 Beaudry, station du métro de Montréal ;
 Rue Beaudry à Montréal ;
 Beaudry, quartier de Rouyn-Noranda au Québec.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme québécois